La línea VAC-243 (anteriormente denominada 221) une la terminal subterránea de autobuses de Avenida de América con Guadalajara.

Características 
Esta línea une Madrid y Guadalajara en aproximadamente 1 hora a través de la Autovía del Nordeste. Una expedición diaria pasa por el casco urbano de Azuqueca de Henares y Alovera en dirección a Guadalajara. Gracias a un acuerdo entre el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es posible el uso de los abonos transporte E1 entre ambas comunidades.

Está operada por la empresa ALSA mediante concesión administrativa nacional VAC-243, código que también se muestra en los teleindicadores de los autobuses.

Sublíneas  

Pese a la denominación común VAC-243 de la línea, lo cierto es que hay hasta seis sublíneas/variantes del recorrido. Todas son de la forma 243RX, con X un número que oscila entre 1 y 6 de la manera siguiente:

 243R1: Expediciones que pasan por Torrejón y Alovera.
 243R2: Expediciones que pasan por el parque empresarial de San Fernando de Henares (una parada).
 243R3: Expediciones que pasan por Azuqueca y no por el parque empresarial de San Fernando de Henares.
 243R4: Madrid - Guadalajara DIRECTO, sin paradas intermedias.
 243R5: Expediciones limitadas entre Alcalá de Henares y Guadalajara.
 243R6: Madrid - Azuqueca de Henares.

En la tabla de paradas se indica por dónde pasa la línea en función del itinerario (Madrid - Guadalajara, etc)

Horarios/frecuencias

Recorrido y paradas

Sentido Guadalajara 
La línea inicia su recorrido en el intercambiador de Avenida de América, en la dársena 1, en este punto se establece correspondencia con las líneas del corredores 2 con cabecera aquí así como algunas líneas urbanas y algunas líneas de largo recorrido. En la superficie efectúan parada varias líneas urbanas con las que tiene correspondencia, y a través de pasillos subterráneos enlaza con Metro de Madrid.

Tras abandonar el intercambiador subterráneo, la línea sale a la Autovía del Nordeste, por la que se dirige hacia Guadalajara. A lo largo de la autovía tiene parada bajo el Puente de la Cea, en el nudo de Canillejas, junto al Polígono Las Mercedes, junto a la Colonia Fin de Semana, junto al área industrial de la Avenida de Aragón (2 paradas), en el Puente de San Fernando, junto al Polígono Empresarial de San Fernando, junto al Centro Comercial La Dehesa (Alcalá de Henares), junto a la zona industrial El Encín (Alcalá de Henares) y en el empalme de Azuqueca de Henares.

Al llegar a Guadalajara, se dirige a la estación de autobuses, situada en la calle Dos de Mayo, teniendo en ella su cabecera.

NOTA: en las paradas situadas en Torrejón de Ardoz aparece como correspondencia la línea 223. Esto se debe a que, pese a que las expediciones normales de esta línea no pasan por este municipio, las últimas de todos los días de la semana sí, motivo por el que se indica coloreadas con fondo negro y letra verde. IMPORTANTE: el esquema de colores mencionado es exclusivo de aquellas líneas que realizan servicios nocturnos ciertos días de la semana, no siendo así el caso de la línea 223. Se marca en este caso para hacer notar que sólo los últimos servicios del día, alrededor de las 23 horas o la medianoche, pasan por Torrejón de Ardoz. No se debe confundir con el hecho de que la 223 funcione de madrugada, porque eso es falso.

Sentido Madrid 
El recorrido en sentido Madrid es igual al de ida pero en sentido contrario excepto en un punto:
 La línea realiza 1 parada en la A-2 entre Canillejas y el Puente de la Cea y otra en la Avenida de América pasado el puente sobre la M-30 antes de entrar al intercambiador subterráneo. Ambas no tienen equivalente en sentido ida y son para descenso de viajeros.

Véase también 
 Estación de Avenida de América
 Madrid
 San Fernando de Henares
 Torrejón de Ardoz
 Alcalá de Henares
 Meco 
 Azuqueca de Henares
 Alovera
 Guadalajara (España)
 ALSA

Enlaces externos 
 Página oficial Consorcio Regional de Transportes
 Página oficial de ALSA, la empresa operadora de la línea (sólo la sección que informa de las líneas del CRTM)

221